IUL est un sigle qui peut désigner :
 Institut d'urbanisme de Lyon, un institut intégré au département de géographie, d’histoire, d’histoire de l’art et de tourisme de l’Université Lumière Lyon 2 ;
 Institut universitaire de Lisbonne, un établissement public d'enseignement supérieur portugais.